Järbo landskommun kan syfta på:
Järbo landskommun, Dalsland
Järbo landskommun, Gästrikland